Par Nouvelle-Angleterre, on peut désigner :
 la Nouvelle-Angleterre, région du Nord-Est des États-Unis composée de six États : Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island et Connecticut ;
 les Colonies unies de Nouvelle-Angleterre, communément appelées Confédération de Nouvelle-Angleterre, alliance politique et militaire des colonies britanniques du Massachusetts, de Plymouth, du Connecticut et de New Haven ayant existé de 1643 à (?) ;
 le Dominion de Nouvelle-Angleterre (1686-1689) ;
 la Nouvelle-Angleterre, région du nord de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, équipe professionnelle de football américain basée dans la région de Boston, jouant à domicile dans la ville de Foxborough, Massachusetts, au Gillette Stadium.